Chris Green est un nom pouvant désigner:

Sports
 (1820-1874), cavalier anglais
 (né en 1960), joueur de baseball américain
 (né en 1968), joueur américain de football américain
 (né en 1990), joueur de rugby anglais
 (né en 1993), joueur de cricket australien

Autres
 (né en 1943), gérant de chemin de fer britannique
Chris Green (né en 1973), homme politique conservateur britannique
, activiste britannique, promoteur de la White Ribbon Campaign

Voir aussi

Green, Chris